En Wikipedia, patrón (patrona en femenino) hace referencia a los siguientes artículos:

Ciencia y tecnología 

 Patrón (estructura), tipo de tema de sucesos u objetos recurrentes;
 Patrón de medida, el modelo que se emplea al establecer alguna magnitud o su muestra para replicarla;
 Patrón de Moiré, en óptica, patrón de interferencia que se forma cuando se superponen dos rejillas de líneas con un cierto ángulo, o cuando tales rejillas tienen tamaños ligeramente diferentes;
 Patrón de residencia posnupcial o patrón de asentamiento, en antropología, categoría analítica que permite describir la norma fijada por una sociedad dada para la ubicación espacial de una nueva unidad familiar producida por el matrimonio o por el nacimiento de una nueva generación;
 Patrón (geografía), conjunto de rasgos esenciales en un diseño gráfico, mapa o escrito;
 Solución patrón, disolución de una sustancia utilizada como referencia al momento de hacer una valoración o estandarización;
 Plantilla, una forma de dispositivo que brinda una separación entre la estructura y el contenido;

Diseño 

 Lenguaje de patrón, método estructurado para describir una serie de buenas prácticas de diseño en un área particular;
 Patrón de diseño (en inglés, design patterns), conjunto de soluciones a problemas comunes en el desarrollo de software;
 Patrón (costura), en corte y confección.

Economía 

 Patrón oro, sistema monetario que fija el valor de la unidad monetaria en términos de una determinada cantidad de oro;
 Patrón plata, unidad monetaria que en la jerga económica representa la unidad de medida que es el valor neto de la plata

Navegación 

 Patrón de yate, título náutico que habilita para el gobierno de embarcaciones de recreo de bandera española;
 Patrón de embarcaciones de recreo, título español que autoriza a gobernar embarcaciones de recreo a motor o motor y vela de hasta 12 metros de eslora;
 Patrón de navegación básica, título español que autoriza a gobernar embarcaciones de recreo de hasta 8 metros de eslora si son de vela y de hasta 7,5 metros de eslora si son de motor.

Personas 
Robustiano Patrón Costas (1878-1965), político y empresario argentino;
 Emilio Gamboa Patrón (n. 1950), político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional, exsecretario de Comunicaciones y Transportes y exsenador de la República;
 Francisco Garrido Patrón (n. 1953), político y pintor mexicano, miembro del Partido Acción Nacional y exgobernador del estado de Querétaro.

Religiones 
 Santo patrón o santo patrono, en la Iglesia Católica y en las iglesias ortodoxas;

Además 
 El Patrón de la Vereda, telenovela argentina de 2005.
 Patrón, película argentino-uruguaya de 1995;
 El Patrón, tercer álbum del cantante puertorriqueño Tito El Bambino;
 Patrón, marca de tequila producido en México.

Enlaces externos